Mahmud Morsi (1923 - 23 kwietnia 2004 w Kairze), egipski aktor filmowy.

Niektóre role filmowe:
 Something Like Fear (rola dyktatora Atrisa; film, na podstawie prozy Sarwata Abazy, był krytyką reżimów wojskowych)
 Song in a Corridor (sierżant wojska w okresie wojny z Izraelem w 1967)
 Family (rola seniora muzułmańskiego rodu, przeciwnika terroryzmu na tle religijnym)

Odtwarzał także głównego bohatera w serialu telewizyjnym Abu Al-Ela Al-Bichri. W latach 50. związany z radiem BBC, od 1956 z radiem egipskim.

Linki zewnętrzne 
 

Egipscy aktorzy filmowi
Urodzeni w 1923
Zmarli w 2004